Cette page regroupe l'ensemble des monuments classés de la ville de Bornem dans la province d'Anvers en Belgique.

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de Malines/Partie 2
 Liste des monuments historiques de Malines/Partie 3
 Liste des monuments historiques de Malines/Partie 4
 Liste des monuments historiques de Malines/Partie 5
 Liste des monuments historiques d'Anvers (province)

 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Inventaire des monuments classés, 2009

Bornem
Bornem